Mandorf steht für: 

 Mandorf (Gemeinde Kötschach-Mauthen), Ortschaft der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor in Kärnten, Österreich
 Mandorf (Gemeinde Adlwang), Katastralgemeinde der Gemeinde Adlwang im Südosten Oberösterreichs
 Mandorf (Gemeinde Nußbach), Katastralgemeinde von Nußbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Mandorf ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Pichler-Mandorf (1885–1972), sozialdemokratischer Politiker und Bürgermeister von Klagenfurt 

Siehe auch:
 Mahndorf
 Manndorf
 Manndorff
 Schloss Mandorf in der Ortschaft Mandorf in der Gemeinde Kötschach-Mauthen, Kärnten